Antonio Laforgia – politico italiano
 Francesco Laforgia – politico ed economista italiano
 Pietro Laforgia – politico e avvocato italiano